Heating Plant bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Heating Plant (Kentucky), ID-Nr. 79001035
 Heating Plant (New Mexico), ID-Nr. 88001555